P40 ou P-40 peut faire référence à :
 Curtiss P-40 Warhawk, un avion de chasse américain ;
 GG/P 40, une grenade à fusil antichar allemande ;
 P-40 Bronya, un missile tridimensionnel soviétique.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres